Scar peut désigner :

Cinéma et télévision 
 Scar (film, 2005) est un film américain réalisé par Rahil Bhorania en 2005.
 Scar (film, 2007) est un film américain réalisé par Jed Weintrob en 2007.
 Scar 3D, film d'horreur américain, sorti en 2009.
Scar (Disney), le méchant du film d'animation Le Roi Lion et du film live Le Roi Lion.

Musique 

 Scar Symmetry : groupe suédois de métal Death mélodique.
 Scar Tissue, titre d'une chanson des Red Hot Chili Peppers.
 Scars, une chanson de Papa Roach.
 Scars, un groupe musical de post-punk / new wave originaire d'Édimbourg.
 SCAR : nom de scène du serial rimeur français Pierre Rochard originaire de Paris.
 Scars, le diminutif désignant les Scars on Broadway, un groupe de metal progressif initié par le guitariste Daron Malakian.
 Scars on Broadway, le premier album publié par le groupe éponyme.

Mangas et animations

 Scar (Fullmetal Alchemist), un personnage du manga Fullmetal Alchemist.

Autres 

 FN SCAR, un fusil d'assaut de la firme FN Herstal.
 S.C.A.R.S. (militaire), acronyme de Special Combat Aggressive Reactionary Systems, une technique de combat à mains nues américaine.
 SCAR, constructeur automobile de Witry-lès-Reims (Marne).
 SCAR, acronyme de la société des chantiers et ateliers du Rhin.
 Scar, est une arme du jeu vidéo Fortnite Battle Royale.